Вадим Францевич Гигин () — белорусский ,  и . Кандидат исторических наук;  общественно-политического и научно-популярного журнала «Беларуская думка».

С 2016 по 2021 год — декан факультета философии и социальных наук БГУ.

Биография 
Вадим Гигин родился 21 октября 1977 года в Минске. Окончил 211-ю минскую школу, после которой поступил на исторический факультет Белорусского государственного университета, который окончил с красным дипломом. Поступил в аспирантуру Республиканского института высшей школы при БГУ на кафедру истории белорусоведения, где за 3 года написал диссертацию по истории Белоруссии у Николая Сташкевича на тему «Формирование однопартийной системы в Беларуси (1917—1925 гг.)» по специальности 07.00.02 — отечественная история (исторические науки) и защитил её в 2003 году.

Политическая деятельность 
С 2006 года Гигин был руководителем Минского городского комитета БРСМ. До января 2016 года возглавлял общественно-политический журнал «Беларуская думка», учредителем которого является Администрация президента Республики Беларусь.

Автор множества публицистических статей.

Считает, что именно в годы правления А. Лукашенко «произошла суверенизация белорусской нации», «белорусы стали понимать, осознавать не только ценность, но даже некоторую сладость независимости». Он также высказал мнение, что вхождение Белоруссии в состав России невыгодно обеим странам.

Научная деятельность 
C 2001 года занимается преподавательской деятельностью. Был доцентом в Академии МВД, Командно-инженерном институте, Белорусском государственном университете и Академии управления. Создатель нескольких телевизионных программ, фильмов, автор киносценариев.

В 2012 году принимал участие в конференции «Западнорусизм: прошлое и настоящее» памяти И. В. Оржеховского.

2 февраля 2016 года назначен деканом факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета. Проработал в должности декана чуть более пяти лет.

Возглавляет белорусское общество «Знание».

Является автором десятков научных публикаций по истории. Член редколлегии журнала «Евразия. Эксперт».

Санкции ЕС 
19 декабря 2010 года, после президентских выборов 2010 года, был включён в . В 2011 году подал иск в ЕСПЧ с требованием отменить это решение. Главный редактор «Беларускай думкі» в решении Европейского совета от 15 октября 2012 года был назван одним из самых влиятельных деятелей на ниве пропаганды в Белоруссии, который поддержал и оправдал репрессии против гражданского общества и , которые систематически освещаются в негативном и унизительном ключе с использованием фальсифицированной информации. В 2016 году запрет на въезд в страны ЕС Гигину был снят.

Избранные публикации 
 Материалы Вадима Гигина на сайте Западная Русь
 Блог Вадима Гигина на сайте Белорусского телеграфного агентства
 Блог Вадима Гигина на сайте СМИ Белоруссии

Награды 
 Медаль Франциска Скорины (2012)

Примечания 

Деканы
Персоналии:Пропаганда в Белоруссии